Bola steht für:

 Bola, eine Wurfwaffe der Inuit
 Wurfleinen werden auch Bola und Bolaleine genannt
 Bola (Latium), eine antike Stadt in Latium
 Bola de Ouro, brasilianische Fußball-Auszeichnung (Bola de Prata)
 Bola, Fluss im Tschad
 Bola – Haus der Kulturen
 Rola Bola, Balancegerät

Bola ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Bola Ajibola (* 1934), nigerianischer Jurist
 Bola Johnson (1947–2014), nigerianischer Musiker
 Bola de Nieve (1911–1971), kubanischer Musiker
 Bola Olalowo (* 1971), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Bola Sete (1923–1987), brasilianischer Gitarrist, Sänger und Komponist

Bola ist der Familienname folgender Personen:
 JJ Bola (* 1986), Schriftsteller

Siehe auch:
 A Bola
 Bohla
 Bolla
 Felsritzungen bei Bøla in Norwegen